Wabash Township je název několik sídel ve Spojených státech amerických:

Illinois 
 Wabash Township (Clark County)

Indiana 
 Wabash Township (Adams County)
 Wabash Township (Fountain County)
 Wabash Township (Gibson County)
 Wabash Township (Jay County)
 Wabash Township (Parke County)
 Wabash Township (Tippecanoe County)

Ohio 
 Wabash Township (Darke County)